Juana de Portugal, llamada la Princesa Santa, (Lisboa, 6 de febrero de 1452 - Aveiro, 12 de mayo de 1490) fue una infanta de Portugal, hija mayor del rey Alfonso V de Portugal y de su mujer Isabel de Portugal.

Biografía 
Dado el cariño de su pueblo, a pesar de que al nacer su hermano Juan perdió el título de princesa pasando a ser infanta de Portugal, la llamaban la infanta-princesa Juana.

Fue regente de su padre en 1471.

Muchos príncipes europeos le pidieron en matrimonio, pero ella los rechazó a todos. De fuerte vocación religiosa, tomo los hábitos el 25 de enero de 1475, en el monasterio de Jesús, en Aveiro.

Tras su muerte se le veneró espontáneamente como santa, y debido a las múltiples curaciones y milagros que se le atribuyeron, su culto como beata fue confirmado por el Papa Inocencio XII, el 4 de abril de 1693.

Su festividad se celebra el 12 de mayo.

Referencias 

Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Religiosos de Portugal del siglo XV
Beatos de Portugal
Beatas clarisas
Regentes de Portugal con la casa de Avís
Nacidos en Lisboa
Mujeres gobernantes del siglo XV
Monjas cristianas del siglo XV
Portuguesas del siglo XV